Вибориљас има више значења:

 Вибориљас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Вибориљас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Вибориљас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Вибориљас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вибориљас (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вибориљас, Лос Танкес (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вибориљас (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Вибориљас (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Вибориљас (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Вибориљас (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Вибориљас (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Вибориљас (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Вибориљас (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Вибориљас (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику